Гуриновский сельский совет () — входит в состав
Белопольского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Гуриновка
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Гуриновка 
 с. Бубликово 
 с. Василевщина 
 с. Гирино 
 с. Кандыбино 
 с. Марьяновка 
 с. Мороча 
 с. Новоивановка 
 с. Алексенки 
 с. Степановка

Примечания